872 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 872 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 642920.
 872 км — закрытый остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Луганской области. Код 586063.
 872 км — остановочный пункт Южной железной дороги в Харьковской области. Код 443226.